Всякая всячина () — американское телешоу, созданное студией Nickelodeon и Tollin/Robbins Production в 1994 году.

Шоу помогало начинающим детям-актёрам проявлять свои таланты в разнообразных жанрах. В сериале присутствуют скетчи, смешные рекламы, научные эксперименты, интервью и многое другое.

Актёры сериала 
Всего за 10 сезонов в сериале набралось около 250 актёров, жирным шрифтом выделены участники основного состава.
 Челси Браммет
 Джек Де Сена
 Лиза Фоллс
 Алекса Вега
 Аманда Байнс (1996—2002)
 Миранда Косгров (2000—2003)
 Марго Харшман (1998—2000)
 Кайл Салливан
 Джиовонни Сэмюэлс
 Джейми Линн Спирс (2002—2004)
 Бритни Спирс (1999—2004)
 Кинан Томпсон
 Кел Митчелл (1994—1998)
 Лори Бет Денберг
 Брайан Пек
 Алиса Рейес
 Дензел Уитакер
 Ник Кэннон
 Литтл Джей-Джей
 Таран Киллэм
 Скотт Халберштадт
 Аарон Картер (1997)
 Энни Вудс
 Фентейжа Баррино (1999)
 Бонни Хеллман
 Касси Спилман
 TLC
 Джедекисс
 Нэйтан Джанак (с 2019)
 Рисс Кадделл (с 2019)
 Кейт Годфри (с 2019)
 Райан Алесси (с 2019)
 Лекс Лампкин (с 2019)
 Габриелла Неваи Гринн (с 2019)
 Чингуун Сергелен (с 2019)

Создатели 
 Брайан Роббинс — исполнительный продюсер, режиссёр, сценарист
 Майкл Толлин — исполнительный продюсер
 Таран Киллэм — продюсер, сценарист, актёр сериала
 Барбара Драго, Дэйв Кинни, Paul Klekolta, Кен Краус, Майк Лэйси, Майк Мюррэй — операторы
 Скотт Клаузен — композитор
 Дэн Шнайдер — продюсер, режиссёр

Дочерние проекты 
 Кинан и Кел — сериал режиссёра Брайана Роббинса, в главных ролях Кинан Томсон и Кел Митчел
 Дрейк и Джош — сериал Дэна Шнайдера, в главной роли Дрейк Белл и Джош Пек
 АйКарли — сериал Дэна Шнайдера, в главной роли Миранда Косгроув

Примечания 

Детские телесериалы
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 1994 году
Телесериалы США, запущенные в 2002 году
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Возобновлённые после закрытия телесериалы
Телесериалы США, завершённые в 2000 году
Телесериалы США, завершённые в 2005 году
Программы телеканала Nickelodeon